

Браддок — місто, штат Північна Дакота
 Браддок — місто, штат Пенсільванія